SMS Prinz Adalbert, ha sido el nombre usado por 2 buques diferentes en memoria de dos príncipes de Prusia:

, buque ariete o Ironclad de la marina prusiana. Entrada en servicio: 1865; Baja: 1875. Se le dio este nombre en memoria del príncipe Heinrich Wilhelm Adalbert von Hohenzollern de Prusia (1811-1873), hijo del príncipe Guillermo de Prusia (1783-1851).
 Fue una corbeta blindada, diseñada para servicios coloniales.
, crucero acorazado de la Kaiserliche Marine (marina imperial alemana). Entrada en servicio: 1904; Hundido: 1915. Se le dio este nombre en memoria del príncipe Adalbert Ferdinand Berengar Viktor de Prusia (1884-1948), tercer hijo del káiser Guillermo II de Alemania y la princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein.

Nombres de buques de la Kaiserliche Marine